Il existe trois théorèmes de Clairaut, deux du nom du mathématicien français Alexis Claude Clairaut, et le troisième d'après un de ses frères  :
 Le théorème de Clairaut, en gravimétrie, qui relie la pesanteur à la surface d'un ellipsoïde en rotation, à la compression et à la force centrifuge à l'équateur ;
 Le théorème de Schwarz est également appelé théorème de Clairaut ; 
 Le théorème de Clairaut, en géométrie, nommé d'après un frère de Clairaut, est dû à Pappus d'Alexandrie et généralise le théorème de Pythagore à un triangle quelconque et à des parallélogrammes.

Clairaut